Hamden désigne :

 Hamden, une ville située dans le Massachusetts ;
 Hamden, une ville située dans le Connecticut ;
 Hamden, une ville située dans l'État de New York, ;
 Hamden, un village situé dans l'Ohio.

Homonymie de localités aux États-Unis